Akébou peut désigner :
 les Akébous, un peuple du Togo et du Ghana ;
 l’akébou, la langue de ce peuple.